Ludwigseck bezeichnet:

 Schloss Ludwigseck, Schloss in Ludwigsau in Hessen
 Grube Ludwigseck, Bergwerk in Neunkirchen-Salchendorf im Siegerland (Nordrhein-Westfalen)
 Ludwigseck (Gemeinde), eine ehemalige Gemeinde im hessischen Landkreis Rotenburg
Ludwigseck (Erndtebrück), Siedlung in der Gemeinde Erndtebrück (Nordrhein-Westfalen)